Bagger bezeichnet

 eine Baumaschine, siehe Bagger
 einen Bootstyp, siehe Sandbagger (Bootstyp)
 einen Motorradtyp (Tourer mit abfallender Linie und niedrig angebrachten Taschen (engl. Bag) oder Koffern)

Bagger ist der Familienname folgender Personen:

 Ane Lone Bagger (* 1966), grönländische Politikerin (Siumut) 
 Ankie Bagger (* 1964), schwedische Sängerin
 Boris Björn Bagger (* 1955), deutscher Gitarrist, Pädagoge, Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Carl Bagger (1807–1846), dänischer Schriftsteller und Journalist
 Hans Bagger (1646–1693), dänischer Bischof 
 Hartmut Bagger (* 1938), deutscher General a. D., von 1996 bis 1999 Generalinspekteur der Bundeswehr
 John Bagger (1874–1956), schwedischer Architekt
 Mianne Bagger (* 1966), dänisch-australische Golfspielerin
 Olof Bagger (1607–1677), dänischer evangelischer Theologe
 Ruben Bagger (* 1972), dänischer Fußballspieler
 Thomas Bagger, deutscher Diplomat und Ministerialdirigent